Camila Fernanda Miranda Medina (n. Santiago de Chile) es una reconocida intelectual y activista feminista chilena. Desde junio de 2021 se desempeña como presidenta de la Fundación Nodo XXI, un centro de pensamiento ligado al Frente Amplio Chileno, movimiento al que pertenecen varios de los nuevos liderazgos del país, entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Actualmente es candidata al Consejo Constitucional por la lista Unidad para Chile.

Familia y estudios 
Nació en la comuna de Quinta Normal en Santiago, zona  donde reside, es una de los cinco hijos del académico Patricio Miranda y Marcela Medina.

Estudió en el Liceo José Miguel Infante (María Auxiliadora), en la comuna de Santiago Centro. Posteriormente estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, egresando el año 2013. Obtuvo los postítulos en Estudios de Género y en Filosofía Política de la misma universidad, así como un diplomado en Metodologías de Análisis para el trabajo en Ciencias Sociales de la Academia de Humanismo Cristiano. 

Se ha dedicado a estudiar el sistema educativo chileno, las bases de la educación sexista en el país y los debates feministas como su acción política y la cuestión de la reproducción social, especializándose en trabajo de cuidados y derecho al cuidado.

Política y activismo 
Desde su juventud ha participado en movimientos sociales y políticos. Entre los años 2006 y 2007, fue dirigenta estudiantil en su colegio participando activamente de la Revolución Pingüina. Luego, al ingresar a la Universidad de Chile fue representante de su generación de la Escuela de Derecho y en el marco de las Movilizaciones Estudiantiles de 2011 se incorporó el colectivo Izquierda Autónoma donde compartió militancia, entre otros líderes de su generación, con Gabriel Boric quien fuera presidente de la FECH en esa época. Cumplió el rol de coordinación de dicha organización.

Entre los años 2013 y 2014 trabajó en el Centro de Estudios de la FECH (CEFECH) llegando a ser su primera directora, espacio donde compartió trabajo con Gonzalo Winter. 

En 2014 se incorpora a la Fundación Nodo XXI, la que preside desde el  2021, como parte del equipo de educación y posteriormente asumió el liderazgo de la línea de investigación feminista y la escuela de formación "Feminismos Críticos del Chile Actual", iniciativa realizada en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo. Fue directora ejecutiva de la misma Fundación, se desempeñó como asesora legislativa en educación y género, también como asesora sindical.  

El año 2022 acompañó de cerca el proceso de la Convención Constitucional presentando propuestas, informando y siendo parte de la campaña por el Apruebo hacia el Plebiscito constitucional de Chile del 2022. Luego de los resultados de esa instancia, ha sido parte de los diálogos que aperturan un nuevo proceso constitucional. Integró el equipo programático que trabajó las bases constitucionales de los partidos oficialistas y fue presentada como candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana en la lista Unidad para Chile.

Ha sido reconocida como una voz emergente en el debate público chileno. Actualmente es panelista en la mesa de analista mujeres de Tele13 noche y en el Primer Café de Radio Cooperativa. Ha escrito diversas columnas y publicaciones asociadas a sus áreas de estudio.

Publicaciones

Revistas, libros y estudios 
 2020 - El nuevo Chile será con las mujeres o no será. Una mirada a la rebeldía feminista y la apropiación de la calle. Capítulo del Libro Escrituras Feministas de la Revuelta.
 2020 - Privatización de servicios públicos, desigualdad de género y dependencia.. Estudio de Federación Internacional Sindical de trabajadores de Servicio Público. En coautoría con Francisco Arellano.
 2020 - Trabajo de cuidados, violencia y pandemia en el CONOSUR. Estudio Internacional Sindical de trabajadores de Servicios Públicos.
 2019 - Un Chile que cruje: el tsunami feminista. Aproximaciones al “8m” chileno.
 2019 - El Mayo feminista. Irrupción feminista y modernización neoliberal. En Análisis del Año 2019 de la Universidad de Chile. pp 29-41. En Coautoría con Carlos Ruiz.
 2018 - El neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: bases del malestar y de la ola feminista. En coautoría con Carlos Ruiz.
 2018 - La mercantilización de la educación en Chile. En coautoría con Víctor Orellana.
 2018 - Entre el mercado gratuito y la educación pública. En Coautoría con Fabián Guajardo, Cristina Jara, José Miguel Sanhueza, Fernando Carvallo.
 2018 - Neoliberalismo y constricción de la política. Un balance político de la transición.En coautoría con Carlos Ruiz.
 2018 - Movimiento feminista en el Chile neoliberal. En Coautoría con Pierina Ferretti.
 2017 - Ni biombos ni patriarcado. En coautoría con Cristina Jara.
 2017 - ¿Por qué la reforma educacional está al borde del fracaso?. Balances y proyecciones para las fuerzas de cambio. En coautoría con Fabián Guajardo y José Miguel Sanhueza.
 2014 - El Poder Económico y Social de La Educación Superior en Chile. Cefech, 1ª Ed. 2014. Como coordinadora de Cefech.

Columnas y entrevistas 
 2022 - Para que el acuerdo por Chile sea de y para Chile.
 2022 - ¿Arbitro o Jugador?. Columna publicada en La Tercera.
 2022 - Unidad con horizonte. Columna publicada en La Tercera.
 2022 - La propuesta constitucional no necesariamente resuelve la crisis social. Entrevista en Mentiras Verdaderas de La Red.
 2022 - Sistema Político y redistribución de poder. Columna publicada en La Tercera.
 2022 - Participación política en la nueva Constitución.Columna publicada en La Tercera.
 2022 - La democracia paritaria no solo impacta positivamente a las mujeres, sino a toda la sociedad. Entrevista en Observatorio de Género y Equidad.
 2020 - ¿Todos por el Apruebo? Columna publicada en La Tercera.
 2020 - El plebiscito es otra obra. Columna publicada en La Tercera.
 2020 - El proceso constituyente ya empezó. Columna publicada en La Tercera.
 2020 - La dignidad es inconstitucional. Columna publicada en La Tercera.
 2020 - ¿Y el Estado? Columna publicada en La Tercera.
 2014 - Reforma educacional: ¿cómo llegamos a la “cocina” de enero? Columna publicada en El Mostrador. En coautoría con Gabriel Boric.
 2014 - La reforma educacional debe cocinarse con la sociedad. Columna publicada en Ciper Chile.

Referencias

Enlaces externos 
 Camila Miranda Medina - FUNDACIÓN NODO XXI en LinkedIn
 , John: Quienes son los candidatos al Consejo de Unidad para Chile (AD-PL-PS). Lupa Constitucional. Chile, 7 de febrero de 2023

Mujeres
Feministas de Chile
Activistas de Chile
Investigadoras de Chile
Escritores didácticos
Escritoras feministas
Columnistas
Feminismo de la igualdad
Abogadas de Chile
Militantes de Comunes
Políticas de Chile
Dirigentes estudiantiles de Chile
Alumnado de la Universidad de Chile